Моршань — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Моршань — село в Инжавинском районе Тамбовской области.
 Моршань — посёлок в Кирсановском районе Тамбовской области.